Dutzendteich steht für:

 Dutzendteich (Nürnberg), ein statistischer Bezirk der Stadt Nürnberg in Bayern
 Dutzendteich (Weiherlandschaft), Weiher in der Stadt Nürnberg in Bayern
 Volkspark Dutzendteich, Naherholungsgebiet in der Stadt Nürnberg in Bayern
 Bahnhof Nürnberg-Dutzendteich, ein Bahnhaltepunkt in der Stadt Nürnberg in Bayern